Ziętek heißt der Ort
 Ziętek (Ort), Siedlung in der Wojewodschaft Schlesien, Gemeinde Krupski Młyn

Ziętek ist der Familienname folgender Personen:
 Ewa Ziętek (* 1953), polnische Theater- und Filmschauspielerin
 Jerzy Ziętek (1901–1985), polnischer General
 Jerzy Marek Ziętek (* 1956), polnischer Politiker
 Mariola Ziętek (* 1989), polnische Rennrodlerin
 Tomasz Ziętek (* 1989), polnischer Schauspieler